Nirvana može biti:

 Nirvana, pojam iz istočnjačkih religija
 Nirvana (sastav), grunge sastav iz Seattlea
 Nirvana (album), album istoimenog sastava